Канцеров — фамилия. Известные носители:

 Канцеров, Александр Григорьевич (1872—1937) — русский художник.
 Канцеров, Алексей Яковлевич (?—1918) — иерей, священномученик Русской православной церкви.
 Канцеров, Ибрахим Шарифович — председатель Ошского облисполкома.
 Канцеров, Павел Григорьевич (1866—?) — русский военачальник, генерал-лейтенант (в Белой Армии).